„Porażajuszczij” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Porażajuszczij” – niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku i I wojny światowej (ex-„Nyrok”)
 „Porażajuszczij” – pierwotnie niemiecki niszczyciel SMS G 7 typu 1911 z okresu I wojny światowej, przeklasyfikowany na torpedowiec T 107 podczas II wojny światowej, po wojnie radziecki „Porażajuszczij”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów